(signifiant « vagabond d'Ibirá » ou « vagabond d'arbre ») est un genre éteint de dinosaures Titanosauria Saltasaurinae nain de la formation São José do Rio Preto (bassin de Bauru) du Crétacé supérieur (Santonien à Campanien) du sud-est du Brésil. L'espèce type est . C'est l'un des plus petits sauropodes connus à ce jour, comparable en taille au Titanosauria Magyarosaurus.

Découverte et dénomination 
Le spécimen holotype de Ibirania, LPP-PV-0200-0207, a été découvert dans des couches de la formation São José do Rio Preto dans la ferme des frères Garcia à Vila Ventura, municipalité d'Ibirá, nord-est de l'État de São Paulo, Brésil, qui date de la fin du Santonien au début du Campanien de la fin du Crétacé. L'holotype se compose d'une vertèbre dorsale, de vertèbres caudales partielles, d'un radius et d'un ulna fragmentaires, d'un métacarpien partiel et d'un métatarse presque complet. Du matériel supplémentaire, comprenant des vertèbres cervicales, dorsales et caudales partielles, des fragments de fibula et une fibula presque complète, a également été attribué à Ibirania.

En 2022, Bruno A. Navarro  ont décrit Ibirania comme un nouveau genre et une nouvelle espèce de Titanosauria Saltasauridae. Le nom générique, « Ibirania », combine une référence à Ibirá, la municipalité où les spécimens ont été découverts (également un dérivé portugais du mot Tupis « ybyrá », signifiant « arbre », en référence au comportement de broutage hypothétique de Ibirania), avec « ania », une forme modifiée du mot grec « plania », signifiant « vagabond ». Le nom spécifique, « parva », est dérivé du mot latin « parvus », signifiant « petit », d'après le nanisme observé dans le taxon. La signification prévue du nom est « petit vagabond ibirá » ou « petit vagabond des arbres ».

Description 
On estime que Ibirania ne mesurait que 5,7 mètres de long, ce qui en fait l'un des plus petits sauropodes.

En utilisant la tomographie par ordinateur, Tito Aureliano  (2021) ont découvert des vertèbres hautement pneumatisées dans l'holotype de Ibirania. Malgré le statut de nanoïde de Ibirania, la pneumatisation extrême de son squelette axial a été héritée de ses parents Titanosauria géants. Les coupes minces histologiques de l'os vertébral ont révélé la préservation du pneumosteum (tissu osseux qui marque la présence antérieure de sacs aériens) dans l'ensemble des trabécules internes (petit faisceau servant de soutien à une structure), preuve définitive de l'interaction préexistante d'un système de sacs aériens de type oiseau dans l'os.

Classification 
Ibirania était un membre dérivé des Saltasaurinae, un clade connu pour englober certains des plus petits titanosaures. Ibirania a été retrouvé comme taxon frère du clade formé par les Saltasaurinae de Patagonie Bonatitan et Rocasaurus.

Paléopathologie 
Un des spécimens de Ibirania (LPP-PV-0043, une fibula partielle) présentait une pathologie appelée ostéomyélite aiguë. Aureliano  (2021) ont prélevé des coupes minces histologiques de la lésion et ont décrit le développement pas à pas du remodelage périostique causé par l'infection. Ils ont également utilisé des tranches de scanner et un modèle 3D reconstruit pour décrire le traumatisme.

Paléoparasitologie 
Aureliano  (2021) ont également découvert des parasites fossilisés associés aux lésions osseuses de Ibirania (LPP-PV-0043). Il s'agit du premier rapport de parasites conservés in situ à l'intérieur des canaux vasculaires d'un dinosaure. La taxonomie de ces microfossiles est actuellement étudiée par le reste de l'équipe.

Paléoenvironnement 
Ibirania vivait dans un environnement aride, à l'intérieur des terres, ce qui, selon Navarro  (2022), est la raison de son nanisme, contrairement à d'autres sauropodes nains comme Europasaurus et Magyarosaurus, qui ont atteint leur petite taille grâce à un nanisme insulaire.

Il coexistait avec d'autres dinosaures, comme le Theropoda Abelisauridae Thanos et un probable Megaraptora plus grand et sans nom, ainsi qu'un Notosuchia indéterminé.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Taxon fossile décrit en 2022
Paléontologie au Brésil
Saurischia